Сан-Мигель-дель-Арройо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 55,59 км². Население — 759 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида